Chalounov (masculin ; ) ou Chalounova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Maksim Chalounov (1993-), joueur de hockey sur glace russe.
 Evgueni Chalounov (1992-), coureur cycliste russe.

Patronyme russe